więźba dachowa
 więźba nagłowna
 więźba ruchu
 więźba sadzenia
 więźba szkła